Безпека праці () — умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій. ГОСТ 12.0.002-80.

Безпека праці в Україні регулюється нормативними документами, які об'єднані в Систему Стандартів Безпеки Праці (ССБП). Їх класифікація поширюється на всі основні види праці.

Перелік стандартів, що входять у ССБП 
Закреслені документи стандартів - це документи у яких скасована чинність в Україні.
 ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.
 ДСТУ 2256-93 Система стандартів безпеки праці. Виробництво меблеве. Облицювання та склеювання деревини та деревинних матеріалів. Вимоги безпеки.
 ДСТУ 2282-93 Система стандартів безпеки праці. Устаткування технологічне для виробництва твердих сирів. Вимоги безпеки.
ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки.
ДСТУ 2327-93 Виробництво меблеве. Роботи складальні. Вимоги безпеки.
 ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94) Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.047-94, IDT).
 ДСТУ 3106-95 (ГОСТ 12.2.133-94) Система стандартів безпеки праці. Компресори і насоси вакуумні рідинно-кільцеві. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.133-94, IDT).
 ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96) Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.007.4-96, IDT).
 ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
 ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація.
 ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація.
 ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги.
 ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.015:2007 Машини та устатковання для скляної промисловості. Загальні вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.015-93, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.030:2003 Система стандартів безпеки праці. Машини ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи випробувань (ГОСТ 12.2.030-2000, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0:2007 Устатковання технологічне для ливарного виробництва. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.046.0-2004, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.084:2007 Машини та устатковання для пралень та підприємств хімчистки.  Загальні вимоги щодо безпеки (ISO 6178:1983,ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83), IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, NEQ; IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.113-2006, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007 Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.116:2004, IDT)
 ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007 Ножиці. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.118-2006, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.138-2002 Система стандартів безпеки праці. Машини швейні промислові. Вимоги безпеки і методи випробування (ГОСТ 12.2.138-97, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.2.228:2009 Система стандартів безпеки праці. Інструменти та пристосовання спускально-підіймальні для ремонту свердловин. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.228-2004, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.129:2004 Система стандартів безпеки праці. Взуття спеціальне. Засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх виготовлення. Метод визначення проникності нафти та нафтопродуктів (ГОСТ 12.4.129-2001, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.141:2003 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний і матеріали для їх виготовлення. Методи визначення опору порізу (ГОСТ 12.4.141-99, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.218:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення проникності матеріалів в агресивних середовищах (ГОСТ 12.4.218-2002, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.219:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення однорідності матеріалів (ГОСТ 12.4.219-2002, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.220:2004 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення стійкості матеріалів і швів проти дії агресивних середовищ (ГОСТ 12.4.220-2002, IDT).
 ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового випромінення, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT).
 ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD).
 ДСТУ Б А.3.2-14:2011 Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD).
 ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD).
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
 ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79).
 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.
 ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.
 ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартів безпеки праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги.
 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
 ГОСТ 12.1.020-79 ССБТ. Шум. Метод контроля на морских и речных судах.
 ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений.
ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.
 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
 ГОСТ 12.1.047-85 ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов.
ГОСТ 12.1.048-85 ССБТ. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.
 ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.007.6-93 ССБТ. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.009-80 Система стандартов безопасности труда. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.045-94 ССБТ. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.054-81 ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.092-94 ССБТ. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний.
 ГОСТ 12.2.132-93 ССБТ. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.136-98 ССБТ. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.3.029-82 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.3.039-85 ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний.
 ГОСТ 12.4.184-97 ССБТ. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию.
 ДСТУ EN ISO 11553-1:2022 Безпечність обладнання. Верстати для лазерного оброблення. Частина 1. Вимоги щодо лазерної безпеки (EN ISO 11553-1:2020, IDT; ISO 11553-1:2020, IDT).
ДСТУ EN ІSO 15012-4:2019 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Загальні вимоги (EN ІSO 15012-4:2016, IDT; ІSO 15012-4:2016, IDT)
ДСТУ EN ISO 16092-1:2019 Безпечність машин. Преси. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN ISO 16092-1:2018, IDT; ISO 16092-1:2017, IDT).
ДСТУ EN ISO 16092-2:2022 Безпечність машин. Преси. Частина 2. Вимоги щодо безпеки для механічних пресів (EN ISO 16092-2:2020, IDT; ISO 16092-2:2019, IDT) (набуде чинності 01.09.2023).
ДСТУ EN ISO 19085-1:2022 Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 19085-1:2021, IDT; ISO 19085-1:2021, IDT).

Див. також 
 Правила технічної безпеки
 Єдині правила безпеки при підривних роботах
 Правила технічної експлуатації

Джерела 
 
 Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст]: підруч. / В. Ц. Жидецький. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с. — ISBN 966-8013-11-5

Посилання 
 Ю. В. Баранюк, Н. М. Хуторян. Безпека праці  // 

Охорона праці